Ива́н Давы́дов:
* Давыдов, Иван Александрович (1916—1999) — двукратный чемпион СССР по хоккею с мячом, заслуженный тренер СССР.
 Давыдов, Иван Васильевич (1893—1945) — Герой Советского Союза.
 Давыдов, Иван Васильевич (1922—1997) — наладчик Пензенского НИИ электронно-механических приборов, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Иван Дмитриевич (прозвище Голочел) — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Давыдов, Иван Евгеньевич (1906—1963) — советский майор, Герой Советского Союза.
 Давыдов, Иван Егорович (1926—1977) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 
 Давыдов, Иван Кириллович (1724 — после 1790) — российский военный и государственный деятель, генерал-поручик, белгородский губернатор.
 Давыдов, Иван Константинович Мещанин — воевода на службе у русского царя Ивана IV Грозного.
 Давыдов, Иван Лукич (1918—2018) — советский государственный деятель, заместитель министра торговли СССР (1969—1987).
 Давыдов, Иван Никитович (1933—1981) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Иван Николаевич (1923—1995) — советский художник-мультипликатор.
 Давыдов, Иван Павлович (род. 1973) — российский религиовед и правовед.
 Давыдов, Иван Степанович (1916 — 1993) — директор племенного птицеводческого завода «Обильненский» Ставропольского края, Герой Социалистического Труда.
 Давыдов, Иван Фёдорович (род. 1975) — российский журналист, политконсультант, писатель и колумнист.

Примечания